Bovard ist der Familienname folgender Personen:

 Jacques-Étienne Bovard (* 1961), Schweizer Schriftsteller
 James Bovard (* 1956), US-amerikanischer Autor
 Jean-François Bovard (1948–2003), Schweizer Musiker
 Yvonne Bovard (1902–1984), Schweizer Musikerin und Kommunistin